Паг:
 Паг — остров Хорватии в Адриатическом море.
 Паг — город на острове Паг.
 ПАГ-17 — прицел автоматического гранатомёта.
 Моранди Паг — персонаж книг Майкла Муркока.
 Паг — административно-территориальная единица в Древнем Риме.